Juan Bermúdez puede referirse a:

 Juan Bermúdez, navegante español del siglo XVI, descubridor de las Islas Bermudas;
 Juan Bermúdez (deán), deán de Rubicón. Fue uno de los capitanes encargados por los Reyes Católicos de la conquista de Gran Canaria en 1478.
 Juan Bermúdez, diputado electo por la provincia de Cumaná al Congreso de 1811. Firmante del Acta de Independencia de Venezuela  el 5 de julio de 1811.